Riediger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Riediger (1901–1966), deutscher Pädagoge, Mitglied des Bayerischen Landtags
 Gottfried Riediger (1929–1988), österreichischer Maler
 Hans-Georg Riediger, deutscher Bauingenieur
 Hans-Jürgen Riediger (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Hermann Riediger (1898–1988), preußischer Landrat
 Johann Adam Riediger (1680–1756), schweizer-deutscher Mathematiker, Feldingenieur, Geometer und Kartograph 
 Karin Riediger (* 1961), deutsche Eiskunstläuferin
 Ludwig Riediger = Ludwik Rydygier (1850–1920), deutsch-polnischer Chirurg
 Peter Riediger (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Stephan Riediger (* 1980), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Riedinger